

Lokalizacje

Miejscowości 

 Straszewo – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie aleksandrowskim, w gminie Koneck 
 Straszewo – osada w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Drezdenko
 Straszewo – wieś w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Gródek 
 Straszewo – wieś w województwie pomorskim, w powiecie kwidzyńskim, w gminie Ryjewo
 Straszewo – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim, w gminie Wierzbinek

Gminy 
 Straszewo – dawna gmina wiejska istniejąca do 1921 roku w województwie warszawskim
 Straszewo – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1945-1954 w województwie gdańskim

Pozostałe 
 Straszewo – osiedle Wągrowca